Der FC Telavi (, ) ist ein georgischer Fußballverein aus Telawi und spielte zeitweise in der ersten Spielklasse Georgiens, der Erovnuli Liga. Die Klubfarben sind blau-weiß.

Allgemeines 

Der Verein wurde 2016 gegründet. 

Es dauerte bis 2018, dann spielte der Klub wieder zweitklassig.

Erfolge 
 Erovnuli Liga 2 (zweite Liga)
 3. Platz (1×): 2019

Statistik

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Offizielle Homepage (Facebook)
 soccerway (FC Telavi)

Telavi
Sport (Telawi)